Исмаэль Урсаис Аранда (; родился 7 октября 1971 года, Тудела) — испанский футболист баскского происхождения, нападающий. Воспитанник клуба «Реал Мадрид», за который не сыграл ни одного матча. Известность приобрёл в клубе «Атлетик Бильбао», за который провёл 367 матчей и забил 116 голов в чемпионате Испании. Сыграл 25 матчей и забил 8 голов за национальную сборную Испании, также выступал за сборную команду Страны Басков. Участник Чемпионата Европы 2000 года. Последним клубом игрока был амстердамский «Аякс». В 2008 году завершил карьеру футболиста.

Клубная карьера

Реал Мадрид 
Исмаэль родился в городе Тудела, Испания. Является воспитанником мадридского Реала. В 1989 году дебютировал за Реал Мадрид Кастилья в Сегунде. Несмотря на то, что Исмаэль успешно выступал за испанские молодежные сборные на международных турнирах, он не сыграл ни одной игры в Ла Лиге в первой команде «сливочных» (впрочем, в действительности он сыграл одну игру против «Оденсе», в сезоне 1990/91 в Кубке европейских чемпионов).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте чемпионата Нидерландов

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Саламанка»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Эспаньол»